

Хороше — село, Мінська область, Логойський район

Хороше — село, Табунський район, Алтайський край

Хороше — село, Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Хороше — село, Дніпропетровська область, Покровський район
 Хороше — село, Луганська область, Алчевський район